Vrieslander ist der Familienname folgender Personen:

 John Jack Vrieslander (1879–1957), deutscher Grafiker und Illustrator

 Otto Vrieslander (1880–1950), deutscher Pianist und Musikschriftsteller